Neues Schauspielhaus steht für: 

 Neues Schauspielhaus (Berlin-Schöneberg)
 Neues Schauspielhaus (Königsberg)
 Neues Schauspielhaus (Uelzen)
 Neues Schauspielhaus (Wien)

Neues Schauspiel steht für: 

 Neues Schauspiel (Köln)
 Neues Schauspiel Leipzig